Леманский, Александр Алексеевич (1935—2007) — советский и российский конструктор зенитно-ракетных систем.
 Леманьский, Ян (1866—1933) — польский поэт, сатирик, сказочник.